Holberg steht für:

 Holberg (British Columbia), eine Ortschaft in der kanadischen Provinz British Columbia
 Holberg (Merkurkrater) 
Holberg (Kloten), ein Hügel bei Kloten.

Holberg ist der Familienname folgender Personen:
 Britta Schall Holberg (1941–2022), dänische Gutsbesitzerin und Politikerin
 Harald Holberg (1919–1998), deutscher Schauspieler
 Ludvig Holberg (1684–1754), dänisch-norwegischer Dichter
 Marianne Holberg (* 1939), deutsche Übersetzerin
 Waldemar Holberg (1883–1947), dänischer Boxer